Bouso est un nom propre.

Patronyme 

 Farouk Bouzo (1938-), arbitre syrien de football.
 Hayvi Bouzo, journaliste américano-syrienne et présentatrice de télévision.

Prénom 
 Bouso, une graphie du prénom des Bosonides, famille de la noblesse franque.